Бордо Колорадо има више значења:

 Бордо Колорадо (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Бордо Колорадо (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику